Cloud puede referirse a:

 Cloud Strife, personaje del videojuego Final Fantasy VII.
 Proyecto Cloud.
 Cloud computing, o computación en nube.
 Adm Cloud Software de computación en la nube para gestión de finanzas, operaciones, relaciones con los clientes y control almacén.
 Cloud, cortometraje de 2010.
 Clouds, película de 2020.